«Полуночный свидетель» — кинофильм 1993 года.

Сюжет 
Молодой человек случайно снял на видеокамеру как во дворе полицейские кого-то избивали. Заметив, что за ними следят, полицейские пустились в погоню за обладателем видеокамеры.

В ролях 
 Пол Йоханссон — Пол
 Максуэлл Колфилд — Гарланд
 Карен Монкрифф — Кэти
 Мик Мюррей — Уэбстер
 Марк Пеллегрино — Паттерсон
 Вирджиния Мейо — Китти
 Ян-Майкл Винсент — Лэнс
 Энди Романо — капитан МакКарти
 Эллен Гир — Валери
 Лиза Бойл — Хэйди

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы-боевики США